Fort Augustus är en ort i kommunen (council area) Highland i Skottland i Storbritannien. Den ligger vid södra änden av Loch Ness, halvvägs mellan Inverness och Fort William längsmed den ca 100 kilometer långa Caledonian Canal. Antalet invånare var 684 år 2011. Met Office har en klimatstation i Fort Augustus. Där är juli den varmaste månaden är augusti och december och januari de kallaste.

Källor

Externa länkar

Orter i Highland
Kontrollbehov inkommande wikilänkar